Дані Віссер (; нар. 26 липня 1961) — колишній південноафриканський тенісист, триразовий переможець турнірів Великого шолома в парному розряді, колишня перша ракетка ATP у парному розряді (29 січня 1990).
Здобув сімнадцять парних титулів туру ATP.
Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 59 місце досяг 24 вересня 1984 року.

Фінали турнірів Великого шолома

Парний розряд (3 перемоги, 1 поразка)

Фінали WCT/Grand Prix

Парний розряд (17 перемог, 25 поразок)

Досягнення в парному розряді

Примітки

Посилання 
 
 
 

Народились 1961
Південноафриканські тенісисти
Переможці Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу
Переможці Відкритого чемпіонату США з тенісу
Переможці турнірів Великого шлему в парному розряді